Gimeno est un prénom hispanique, également devenu nom de famille. On trouve fréquemment la variante , ainsi que le patronyme , dont la terminaison en -ez indique la filiation : Giménez, fils de Gimeno.

Étymologie 
Gimeno est une variante hispanique du nom biblique Siméon, ou Simon, de l'hébreu shim'on, « Dieu a entendu », dont la transcription grecque est Simeôn ou Simôn. Le prénom Simon a été popularisé par l'apôtre et martyr du , devenu saint, Simon le Zélote.

Variantes 
Il existe de nombreuses variantes espagnoles du patronyme Gimeno : 
  ;
 ,  ;
 Gimena et Jimena, formes féminines, ainsi que , forme féminine francisée ;
  et , formes anciennes ou régionales espagnoles.

Personnalités portant le nom de famille Gimeno 
 José Gimeno Agius (1835-1901), économiste et homme politique espagnol (dont le nom est aussi orthographié Jimeno) ;
 Concepción Gimeno de Flaquer (1850-1919), écrivaine et féministe espagnole;
 Julio Just Gimeno (1894-1976), homme politique espagnol engagé dans le mouvement républicain et figure de l'exil espagnol en France ;
 Carles Salvador i Gimeno (1897-1955), grammairien et écrivain du Pays valencien, en Espagne ;
 Juan Gimeno (1913-1998), coureur cycliste espagnol ;
 José Gimeno (1901-1955), poète, dramaturge et peintre espagnol, footballeur dans sa jeunesse ;
 Andrés Gimeno (1937-2019), joueur de tennis professionnel espagnol ;
 Olga Gimeno (1940-), plasticienne française ;
 Beatriz Gimeno (1962-), femme politique espagnole; 
 Daniel Gimeno Traver (1985-), joueur de tennis espagnol ;
 Vega Gimeno (1991-), joueuse espagnole professionnelle de basket-ball ;
 Kevin Gimeno (1991-), joueur de rugby à XV français ;
 Alex Gimeno (19?-), disc jockey et arrangeur américain de musique électronique ;

Voir aussi

Articles connexes

Notes et références 

Prénom espagnol
Patronyme hispanique